Osoby o tym nazwisku:
 Jan Łazarski – polski kolarz torowy, działacz i trener
 Józef Łazarski – polski lekarz, rektor UJ
 Michał Łazarski – ujednoznacznienie
 Mieczysław Łazarski – polski matematyk, rektor Politechniki Lwowskiej
 Otmar Łazarski – polski prawnik i dyplomata
 Ryszard Łazarski – polski nauczyciel, działacz oświatowy i społeczny
 Stanisław Łazarski – polski adwokat, poseł do Sejmu Krajowego Galicji
 Zygmunt Łazarski – polski drukarz